Буко́вский () — польская фамилия; имеет женскую форму Буковская.

Известные носители 
 
 Буковский, Анатолий Сергеевич (1925—2006) — советский режиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств УССР.
 
 Буковский, Константин Иванович (1908—1976) — советский писатель, журналист. Отец диссидента Владимира Константиновича Буковского.
 Буковский, Лев (Левс) Владимирович (1910—1984) — латышский советский скульптор, народный художник Латвии (1976), член-корреспондент АХ СССР (1975).
 Буковский, Сергей Анатольевич (род. 1960) — украинский режиссёр неигрового кино, педагог.
 Буковский, Тадеуш (1909—1980) — польский фотограф и репортёр, участник Варшавского восстания 1944 года.
 Буковский, Юлиан (1837—1904) — польско- австрийский писатель и священнослужитель, доктор богословия, член исторической комиссии Краковской Академии наук.



См. также 
 Буковски

Примечания